provalija

Crna Gora:
 Provalija (Šavnik, Crna Gora), naselje u općini Šavnik